Hugo Schönherr ist der Name folgender Personen:

* Hugo Schönherr (Architekt) (1840–1882), deutscher Architekt
 Hugo Schönherr von Schönleiten (1858–1938), österreichischer General